Crocione ima više značenja:
 Crocione, Bergamo
 Crocione, Piacenza